

Persone
Bobby Dall (1958) – bassista statunitense
John Dall (1920-1971) – attore statunitense
Karl Dall (1941-2020) – attore, showman e cantante tedesco

Altro
6156 Dall – asteroide
Dall – isola dell'Alaska, Stati Uniti d'America
Rimmer Dall – personaggio letterario di Terry Brooks